Wahlkreis Ilmenau steht für folgende Wahlkreise:

 Wahlkreis Ilmenau I
 Wahlkreis Neuhaus – Ilmenau II
 Bundestagswahlkreis Suhl – Schmalkalden – Ilmenau – Neuhaus